W Polsce
 Ryn – miasto
 Ryn – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn
 Ryn – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Ryn – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Ryn – część wsi Marcjanki w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Ryn – gmina miejsko-wiejska
 Ryn – dawna gromada

Inne 
 Ryn – pustynia pomiędzy Kazachstanem i Rosją

Zobacz też 
 Ryn Reszelski